Blink of an Eye – album di Michael McDonald del 1993
 Blink of an Eye – album dei Ricochet del 1997
 Blink of an Eye – singolo dei Ricochet del 1997
 Blink of an Eye – album di Rob Brown del 1997
 Blink of an Eye – film diretto da Van Fischer del 1999
 Blink of an Eye – singolo dei Berlin del 2002
 Blink of an Eye – album degli Enchant del 2002
 Blink of an Eye – singolo di Tori Kelly del 2016